Gruyter ist der Familienname folgender Personen:

 Paul de Gruyter (1866–1939), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker
 Walter de Gruyter (1862–1923), deutscher Kaufmann und Verleger
 Willem Gruyter (1817–1880), niederländischer Marinemaler und Radierer

Siehe auch:

 Walter de Gruyter (Verlag)